Ди Мауро (Di Mauro) — фамилия итальянского происхождения. Носители:

  (1922—2011) — итальянский парламентский политик.
 Алессио Ди Мауро (род. 1977) — итальянский теннисист.
  (род. 1974) — итальянский дизайнер и журналист.
  (род. 1974) — итальянский баскетболист.
  (род. 1974) — итало-швейцанский экономист, профессор Майнцского университета (Германия).
  (род. 1951) — католический прелат.
  (род. 1935) — итальянский футболист.
  — итальянский парламентский политик.
  (1932—2001) — французский гитарный мастер итальянского происхождения.
  (1920—2011) — итальянский профсоюзный и политический деятель.
  (род. 1965) — итальянский футболист и спортивный менеджер.